Kota kan syfta på:

 Kota – de enskilda ben som bygger upp ryggraden, se ryggkota
 Kotafolket – en liten etnisk grupp i södra Indien
 Kota (folk i Gabon) – ett folk i Gabon

Geografi

Centralafrikanska republiken 
 Kotto, vattendrag

Indien 

 Kota (distrikt) – Rajasthan, 
 Kota (ort i Indien, Rajasthan, Kota) – 
 Kota (ort i Indien, Uttar Pradesh) – 
 Kota (ort i Indien, Chhattisgarh) – Bilāspur,